AGB Nielsen Media Research
 gwiazda AGB (Asymptotic Giant Branch)
 Game Boy Advance